Intimbereich steht für:
 Intimsphäre, innerste Gedanken- und Gefühlswelt
 die äußeren Geschlechtsorgane

Siehe auch:
 Intime Zone